Nonstop (non stop) kan syfta på:

Non stop (godis) – en typ av godis
Non-Stop – en film från 2014
Non-stop-biograf – biograf som visar film fortlöpande
Nonstop (musikgrupp) – en portugisisk musikgrupp
Nonstop Records – ett svenskt skivbolag
NonStop Television – ett svenskt TV-bolag